Molnár Nóra (Budapest, –) magyar énekesnő, mezzoszoprán, drámai szoprán.

Életpályája 

Kezdettől fogva zenei neveltetésben részesült, általános iskolásként pedig gyakorlatilag az írás-olvasással együtt sajátította el az alapokat a zenei előképzőben. A budapesti Szent László Gimnáziumban az intézmény ének-zene-karvezető tanárházaspárja, Bartha Tibor és Bartháné Ábrahám Katalin keze alatt fejlődött, és jutott első komolyabb szereplési lehetőségeihez. A Kőmíves Kelemen c. rockballada előadásain szoprán- és tenorfurulyán, valamint fuvolán játszott, míg egy 1998-as MTV-koncertfelvételen, illetve a Körcsarnokban rendezett koncerten a vokál tagjaként kísérte Tolcsvay Lászlót.

Öt évet furulyázott, hármat fuvolázott, mielőtt a gimnáziummal egyidőben, 1995-ben végleg az éneklés felé fordult, és elkezdte magánének-tanulmányait a Rácz Aladár Zeneiskolában. Kezdetben az egyik legfiatalabb volt a növendékek között. Kilenc évig tanult klasszikus magánéneket, énektanára Pere János volt. 2006-ban a zeneiskola CD-válogatásán (A zene öröm!) egy-egy operaáriával – Georges Bizet Carmenjéből (Seguidilla) –, illetve musical-számmal – Leonard Bernstein West Side Story-jából (Tonight) – szerepel,

Saját bevallása szerint nem tud nemet mondani, ha zenéről van szó. Húszéves korában egy amatőr southernrock- és countryzenekarban vokálozott; 2001 óta tagja a népi gyökerű, illetve beatzenét játszó Wisła lengyel-magyar énekegyüttesnek – itt időnként fuvolázik is –, 2004 óta pedig a La Caffettiera Stioppeta kamarakórusnak, melynek magyarországi hangversenyein és külföldi (Olaszország, Erdély, Párizs stb.) turnéin rendszeresen szólózik is. Sokoldalúságát akkor is bizonyította, amikor a 2005-ös, perugiai, nemzetközi nyáriegyetem – amelyre az ELTE BTK Romanisztikai Intézet olasz szakos bölcsészhallgatójaként jelentkezett – zárókoncertjeinek (Aperto per ferie) egyedülálló módon mind a komoly-, mind a könnyűzenei részén fellépett két operaáriával (a Seguidilla mellett Camille Saint-Saëns Sámson és Delilájából a Mon cœur s'ouvre à ta voix c. dallal), illetve egy eurovíziós popslágerrel.

Forrásjegyzék 
 Az Élet Művésznője – hegyekkel a hátán. Interjú Molnár Nórával
 A Rácz Aladár Zeneiskola A zene öröm! c. válogatásának (RAZ CD7, 2006) műsora 

1981-ben született személyek
Magyar énekesek
Élő személyek
Magyar nők